Lund község - község Norvégiában
Lund község - község Svédországban